Rengat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Rengat (ö i Indonesien, lat 0,93, long 103,39), Kepulauan Riau, 
 Pulau Rengat (ö i Indonesien, lat 0,92, long 103,46), Kepulauan Riau, 
 Kecamatan Rengat, distrikt, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar